Enlace hace referencia a varios artículos:

Informática 
 Enlace duro o enlace físico, una referencia a los datos físicos sobre un sistema de archivos.
 Enlace simbólico, un acceso a un directorio o fichero que se encuentra en un lugar distinto dentro de la estructura de directorios.
 Hiperenlace o hipervínculo, una referencia en un documento de hipertexto a otro documento o recurso.
 Links (en español, 'enlaces'), un navegador web de código abierto en modo texto.

Organizaciones 
 ENLACE (prueba), siglas de «Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares», examen realizado en México.
 Enlaces (Chile), Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación chileno.
 Enlace (prensa), nombre como se reconocen los miembros fundadores de la Red de Prensa Gubernamental Peruana del año 2000.

Televisión y medios 
 Enlace TV, cadena internacional de comunicación satelital evangélica en español.
 Enlace nacional, informativo televisivo relativo a las noticias en Perú.
 Enlace Deportivo, informativo deportivo peruano derivado de Enlace Nacional.
 Enlace (editorial), empresa nicaragüense dedicada a la comunicación popular.
 Enlace (revista), publicación mexicana de arquitectura.

Además
 Enlace o nexo (gramática), palabra o partícula gramatical cuya función sintáctica es unir unas palabras, sintagmas u oraciones con otras.
 Enlace (química), unión entre dos o más átomos para formar una entidad de orden superior.
 Enlace viario, intersección de dos o más carreteras en la que al menos una de ellas tiene un paso a diferente nivel.
 Enlace (grupo musical), conjunto musical argentino.
 Enlace (topología), conjunto de dimensión uno, cuyos componentes conexos son nudos.

Enlaces externos